Сри Ланка је учествовала на 18. Светском првенству у атлетици на отвореном 2022. одржаном у Јуџину  од 15. до 25. јула шеснаести пут. Репрезентацију Сри Ланке је представљала су 3 такмичара (1 мушкарац и 2 жене) који се такмичили у 3 дисциплине (1 мушка и 2 женске). , .

На овом првенству такмичарка Сри Ланке није освојили ниједну медаљу нити су остварили неки резултат.

Учесници 

 Мушкарци:
 Јупун Абејкун — 100 м

 Жене:
 Гајантика Артигала — 800 м
 Нилани Ратнајака — 3.000 м препреке

Резултати

Мушкарци

Жене

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2022. године
 Званични сајт WA

Земље учеснице на Светском првенству у атлетици на отвореном 2022.
Сри Ланка на Светском првенству у атлетици на отвореном